Assalsee ist der Name folgender Salzseen in Afrika:
 Assalsee (Dschibuti) 
 Assalsee oder Karumsee (Äthiopien)